Goffredo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Goffredo (... – dopo 1085) – vescovo di Perugia
 Goffredo (1152 circa – 1212) – arcivescovo di York
 Goffredo di Hohenstaufen (... – 1194) – patriarca di Aquileia